W Rumunii
 Rădulești – gmina w okręgu Jałomica
 Rădulești – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Rădulești

 Rădulești – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Căuaș
 Rădulești – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Crevenicu
 Rădulești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Vânători